Tyler kan som auktorsförkortning betyda:

 James C. Tyler
 Michael James Tyler
 Ansel Augustus Tyler

Robotskapade auktorsförkortningar